Cuzco (regio), een regio van Peru 
 Cuzco (district), een district in deze regio
 Cuzco (provincie), een provincie in deze regio
 Cuzco (stad), de hoofdstad van de regio 
 Cuzco (rijk), een Zuid-Amerikaanse staat waaruit het Incarijk ontstond
 Cusco (band), een new agegroep uit Duitsland
 Cuzco (metrostation) van de metro van Madrid
 Keizer Kuzco, een Disneyfilm en de naam van de protagonist